Гвоздок — название озёр в Белоруссии:

 Гвоздок — озеро в Городокском районе Витебской области.
 Гвоздок — озеро в Полоцком районе Витебской области.